Intertotocupen 1999 var 1999 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och tre lag kvalificerade sig för Uefacupen 1999/2000; Montpellier, Juventus och West Ham United.

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Semifinaler

Finaler

Se även
Uefa Champions League 1999/2000
Uefacupen 1999/2000

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
  Officiell webbplats
  RSSSF

1999
Fotbollssäsongen 1999
1999 i Europa